MacAndrew ist der Familienname folgender Personen:

 Charles MacAndrew, 1. Baron MacAndrew (1888–1979), britischer Peer und Politiker
 Christopher MacAndrew, 3. Baron MacAndrew (* 1945), britischer Peer und Politiker (Conservative Party)
 Colin MacAndrew, 2. Baron MacAndrew (1919–1989), britischer Peer
 Robert MacAndrew (1802–1873), britischer Kaufmann und Naturforscher

Siehe auch:
 Baron MacAndrew
 MacAndrews
 McAndrew
 Andrew